Alžběta Brunšvicko-Wolfenbüttelská (23. června 1593, Wolfenbüttel – 25. března 1650, Altenburg) byla brunšvicko-wolfenbüttelskou princeznou a sňatkem sasko-altenburskou vévodkyní.

Život 
Alžběta se narodila ve Wolfenbüttelu jako dcera vévody Jindřicha Julia Brunšvicko-Lüneburského a jeho druhé manželky Alžběty, nejstarší dcery dánského krále Frederika II.

1. ledna 1612 se osmnáctiletá Alžběta v Drážďanech provdala za o čtyři roky staršího Augusta Saského, správce diecéze v Naumburgu. August zemřel tři roky po svatbě ve věku 26 let. Jejich manželství bylo bezdětné.

Alžbětiným druhým manželem se stal o čtyř roky mladší Jan Filip Sasko-Altenburský. Svatba se konala 25. října 1618 v Altenburgu, nevěstě bylo 25 a ženichovi 21 let. Manželé spolu měli jednu dceru:

 Alžběta Žofie Sasko-Altenburská (10. října 1619 – 20. prosince 1680), ⚭ 1636 vévoda Arnošt I. Sasko-Gothajský (25. prosince 1601 – 26 března 1675)

Alžběta zemřela 25. března 1650 v Altenburgu, jedenáct let po svém manželovi. Bylo jí 56 let. Pohřbena byla v altenburském kostele Brethren, kterému darovala pohár. Motto vévodkyně, která se provdala jak do Albertinské, tak Ernestinské větve Wettinů, znělo: Veškeré mé potěšení je v Bohu. Existují oválné zlaté dukáty, které zobrazují Alžbětu, na lícové straně její podobiznu a na zadní straně korunované "E". Alžběta byla také členkou ctnostné společnosti pod jménem Zbožná.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Welfové
Wettinové
Narození v roce 1593
Narození 23. června
Narození ve Wolfenbüttelu
Úmrtí v roce 1650
Úmrtí 25. března
Úmrtí v Altenburgu
Pohřbení v Altenburgu
Ženy